Le ministère des Postes et Télégraphes (en italien : Ministero delle poste e telegrafi) était un département ministériel du gouvernement italien du Royaume d'Italie, chargé de l'administration du service postal et télégraphique.

Notes historiques 

Le ministère a été créé par le décret royal n° 5973 du 10 mars 1889, pris sous le gouvernement Crispi II, pour séparer les questions postales et télégraphiques du ministère des Travaux publics.

En 1924, le gouvernement Mussolini, avec les réformes De Stefani, fusionne le département avec le Commissariat à la marine marchande et le Commissariat extraordinaire aux chemins de fer, le transformant en ministère des Communications. Costanzo Ciano, père de Galeazzo Ciano et futur beau-père de Mussolini, et fondateur de l'Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche  (EIAR), la future Rai, est nommé à la tête du département.

En 1944, avec le gouvernement Bonomi III, le département est divisé en deux : le ministère des Postes et Télécommunications, responsable des postes, télégraphes et autres, et le ministère des Transports, responsable des voies de communication ordinaires telles que les routes et les chemins de fer.

Organisation 
Le ministère était organisé en structures centrales, c'est-à-dire les cabinets ministériels regroupés sous cinq directions générales, et en organes périphériques, avec 19 directions régionales compartimentales, 95 directions provinciales (avec des tâches de gestion, d'organisation et de contrôle) et 18 cercles de construction.

Ministres des Postes et Télégraphes 
 Liste des ministres des Postes du Royaume d'Italie.

Articles connexes 
 Ministères supprimés ou fusionnés du gouvernement italien
 Ministère des Communications (Italie).
 Ministère du Développement économique (Italie)

Postes et Télégraphes
Télécommunications en Italie